Villa comunale è il nome di diversi giardini pubblici (di proprietà del comune) in numerosi comuni italiani:
Villa comunale (Ariano Irpino)
Villa comunale (Cittanova)

Villa comunale (Napoli)
Villa comunale (Nocera Inferiore)
Villa comunale (Palmi)

Villa comunale (Reggio Calabria)
Villa comunale (Salerno)
Villa comunale (Scafati)